Сомдев Кишор Девварман (; род. 13 февраля 1985 года, Ассам, Индия) — индийский теннисист; бывшая шестая ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Между карьерой в юниорских соревнованиях и протуром Сомдев провёл несколько лет в NCAA, дважды выиграв одиночный турнир в рамках его теннисного соревнования.

Спортивная карьера 

Первый матч в основной сетке турниров серии ATP, пробившись через квалификацию, Сомдев Девварман сыграл в Вашингтоне в августе 2008 года. На этом турнире ему сходу удалось дойти до четвертьфинальной стадии. В январе 2009 года на турнире в индийском Ченнае, переиграв по ходу Кевина Кима, Карлоса Мойю, Иво Карловича и Райнера Шуттлера, Девварман впервые выходит в финал турнира ATP. В решающем поединке он проиграл хорвату Марину Чиличу 4-6, 6-7(3). В начале 2011 года ему удается повторить это достижение уже на турнире в Йоханнесбурге. В финале на этот раз он проигрывает местному теннисисту Кевину Андерсону 6-4, 3-6, 2-6.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (8)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (11)

Победы (6)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Индии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года